Газовик — працівник газової промисловості.

Футбольні клуби 
 Газовик — український аматорський футбольний клуб з смт Богородчани Івано-Франківської області.
 Газовик — український аматорський футбольний клуб з смт Донець Харківської області.
 Газовик-Хуртовина — український аматорський футбольний клуб з міста Комарно Львівської області.
 Газовик-ХГВ — український аматорський футбольний клуб з Харкова.

 «Газовик» — назва футбольного клубу «Оренбург» у 1976–2017 роках.
 «Газовик-Скала» — назва футбольного клубу «Скала» зі Стрия у 2001–2006 роках.
 «Газовик» та «Газовик-Газпром» — колишні назви футбольного клубу «СОЮЗ-Газпром» з Іжевська.

Інше 
 Газовик — футбольний стадіон у російському Оренбурзі